Колервил има више значења:
 Колервил (Калифорнија)
 Колервил (Тенеси)